Захратки могу бити:

 Захратки (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Захратки (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република